Пространство Минковского — метрическое пространство, которое получается из конечномерного нормированного пространства с функцией расстояния .

Названа в честь Минковского.

Эквивалентно, пространство Минковского можно определить как конечномерное вещественное аффинное пространство, снабжённое метрикой, которая инвариантна относительно всех параллельных переносов.

Вариации и обобщения 
 плоскость Бенца

Литература 
 Лейхтвейс, Выпуклые множества.
 On the Perimeter and Area of the Unit Disc, by J.C. Álvarez Pavia and A.C. Thompson

Метрическая геометрия
Аффинная геометрия